Hesse a Hessová je německé jméno:

 Amandine Hesseová (* 1993), francouzská tenistka
 Erika Hessová (* 1962), švýcarská závodnice ve sjezdovém lyžování
 Eva Hesseová (1936–1970), americká malířka a sochařka německého původu
 Hans Hesse (činný v letech 1497–1539), německý malíř pozdní gotiky a rané renesance
 Hermann Hesse (1877–1962), německo-švýcarský prozaik, básník a esejista, nositel Nobelovy ceny za literaturu
 Josef Hesse, viz Hesov, část města Přibyslavi
 Karl Hesse (1829–1907), rakouský právník a politik z Moravy
 Ludwig Otto Hesse (1811–1874), německý matematik
 Myra Hessová (1890–1965), britská klasická pianistka

podobná jména
 Hess, Höss

Externí odkazy